Pegas poate fi:

 Pegas, cal înaripat în mitologia greacă
 Pegas, constelație
 Pegas, companie  de consultanță din România
 Pegaso, fostă marcă spaniolă de camioane, autobuze, tractoare și autospeciale
 Pegasus, companie de curierat din România
 Biciclete Pegas produse în România